Les Terres des bêtes sont un plan d'existence d'alignement neutre (chaotique) bon dans le jeu de rôle fantasy Donjons et Dragons. C'est l'un des nombreux plans extérieurs basés sur l'alignement faisant partie de la cosmologie standard de Donjons et Dragons. Cette cosmologie se retrouve dans les décors de campagne de Planescape, Greyhawk, et dans certaines éditions des Royaumes oubliés.

Les Terres des bêtes, aussi connues sous le nom de Grands Terrains de Chasse, sont le plan de la nature et des animaux. Tous les environnements se retrouvent sur ce plan : tranquilles forêts de conifères, plantations de champignons géants, plaines et marécages. On y trouve également une variété de climats différents, ce qui permet à des espèces très diverses d'animaux et de plantes d'y vivre et d'y prospérer. Très peu d'habitations -voire aucune- peuvent y être trouvées : en effet, les habitants sont tous des animaux et vivent donc dans la nature la plus sauvage.

Habitants 
Les âmes des mortels qui aboutissent sur ce plan après leur mort adoptent une forme animale peu après leur arrivée : ils développent rapidement une abondante fourrure, ou un manteau de plumes, des crocs acérés ou un bec fusiforme. Ensuite, siècle après siècle, ils continuent de se métamorphoser lentement, devenant peu à peu des bêtes célestes.

Structure 
Comme tout Plan Extérieur, les Terres des bêtes sont un plan d'espace infini. Elles sont constituées de trois strates, elles-mêmes infinies. La première strate possède des frontières communes avec les plans voisins de l'Arborée et des Élysées ; le passage est donc possible entre ces plans à certains endroits.

Strates 
Les Terres des bêtes possèdent trois strates :

Krigala 
Krigala baigne dans la lumière permanente d'un jour perpétuel. Une légère pluie tombe une fois par jour, seule marque du temps qui passe. C'est sur cette strate que coule le fleuve Océan. On y trouve également de nombreux lacs, qui créent çà et là des trouées dans les forêts luxuriantes. Mais il n'y a pas que des forêts sur Krigala : plaines, déserts et même toundra glacée se succèdent à mesure que l'on s'éloigne de l'Océan.

Les animaux que l'on trouvera sur Krigala sont ceux qui préfèrent vivre ou chasser en plein jour : lions, aigles, cerfs, et toutes les autres créatures diurnes constituent la faune de cette strate.

Brux 
Le temps sur Brux est aussi figé que sur Krigala, mais il s'agit ici d'un éternel crépuscule (ou d'une éternelle aurore, selon la manière dont on le voit). Un croissant de lune couleur argent est visible du côté opposé au soleil. La strate entière est baignée dans la pénombre et la température, bien sûr, est plus basse que sur Krigala.

Brux est le territoire de chasse des animaux du soir et du petit matin : on y retrouve des chauve-souris, des loups, des ours, des renards, etc.

On y trouve la grotte où habite Haela Brillehache.

Karasuthra 
La dernière strate, Karasuthra, est le territoire de la nuit. Le paysage n'est éclairé que par une lune pâlissante et le scintillement des étoiles. Les prédateurs les plus dangereux se retrouvent ici : chouettes, lynx, panthères, et autres créatures nocturnes s'en donnent à cœur joie.

Influences historiques 
Les Terres des bêtes sont basées sur certaines mythologies des Indiens d'Amérique, où le paradis était vu comme une terre où la chasse était abondante, joyeuse et sans fin.

Sources 

Plan extérieur